HMS Belleisle  ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Marina Real Británica en honor a la Belle Île de la costa de Bretaña. Hubo otro buque al que se le asignó dicho nombre durante su construcción, pero no llegó a completarse:

  fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones francés de nombre Formidable capturado en 1795 cerca de Belle Île. Participó en la Batalla de Trafalgar y fue desguazado en 1814.
  fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones botado en 1819 y desguazado en 1872.
  fue el líder de la clase Belleisle una serie de acorazados tipo ironclad construido inicialmente bajo el nombre  Peiki Shereef, pero fue adquirido en 1876, y utilizado como buque de defensa costera, hasta su utilización como buque objetivo en 1903.
 Un destructor que llegó a ser botado en 1946, recibió el nombre HMS Belleisle pero nunca fue completado.

Nombres de buques británicos